Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística ou IPOL é uma organização não-governamental de pesquisa e assessoria linguística, com sede em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, empenhada no estudo e na assessoria à formulação e execução de políticas linguísticas de apoio ao multilinguismo, em especial na manutenção e desenvolvimento de uso das línguas brasileiras, indígenas ou de imigração. Foi criado em 1999 por um grupo de linguistas brasileiros e argentinos.

O IPOL desenvolveu, com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), o primeiro projeto de cooficialização de línguas em nível municipal, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, entre 2000 e 2002. 

Atuou no Projeto Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira (PEIBF) do Setor Educacional do MERCOSUL (2005-2010) com uma equipe de assessoria ao MEC brasileiro, formando os professores das cidades-gêmeas envolvidas, do Chuí, no Rio Grande do Sul, a Pacaraima, em Roraima.

Propôs e acompanhou o desenvolvimento do Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério da Cultura, entre 2006 e 2010 e realizou o primeiro projeto-piloto, inventariando a língua guarani mbya, reconhecida a partir daí como "referência cultural brasileira", por ato do Ministério da Cultura em 2014.

A realidade linguística do Brasil  

Reconhecidamente, o português é a única língua nacional oficial do Brasil. 

Porém, contrário ao que se crê comumente, o país é multilingue, pois quase duas centenas de outros idiomas são praticados habitualmente pelo país. A vasta maioria destas línguas minoritárias (ver Minoria) em questão são falares autóctones, quer dizer, praticados por povos indígenas, os povos originais da terra; ver línguas do tronco linguístico tupi-guarani. 

Já em segundo plano, em termos número de falares, encontram-se os idiomas que são legados dos históricos processos de imigração ao Brasil, como o japonês, o italiano, o alemão, o pomerano, e o polonês, etc., encontrados principalmente no Brasil meridional.

Existindo, além disto, outras classificações menores, por exemplo, idiomas ou dialetos surgidos no Brasil depois da entrada dos portugueses, como o dialeto caipira, e aqueles de variedade cafundó; e também manifestações linguísticas bem peculiares, como o pajubá, praticado por certos segmentos da comunidade LGBT.

Logo após, seguem os idiomas africanos trazidos ao Brasil com o tráfico negreiro, por exemplo, o iorubá e o bantu, entre outras línguas da África subsaariana. 

Finalmente, há linguagens humanas criadas intencionalmente para servir de utilidade às comunidades e interesses específicos, como o esperanto; a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), criada para contornar desafios devido a limitações de audição; e a língua do p, uma língua secreta tipicamente utilizada por crianças. 

Entre alguns dos idiomas contemplados pelo IPOL podem ser citados os seguintes:

 Hunsrückisch
 Língua japonesa
 Língua Brasileira de Sinais
 Língua caingangue
 Língua guarani
 Nheengatu 
 Polonês
 Pomerano 
 Portunhol 
 Talian 
 Outros

Principais línguas estrangeiras no Brasil  

Entre os idiomas estrangeiros mais procurados nas escolas e nas universidades e mesmo em cursos particulares no Brasil, tanto por estudantes, acadêmicos, bem como por profissionais, estão, primeiramente o inglês, e depois o francês e o espanhol. Muito embora em números bem menores àqueles já citados, idiomas como o alemão, italiano, e japonês também podem ser classificados nesta categoria.

Ver também

 Línguas indígenas do Brasil

Ligações externas 

 Instituto de Investigação e Desenvolvimento de Política Linguística - IPOL. Diretor prof. Dr. Gilvan Müller de Oliveira. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil (1999). 

 Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência, e Cultura. Barcelona, Espanha, (1996).

 Seminário Legislativo sobre a Criação do Livro de Registro das Línguas, Câmara dos Deputados. Brasília, Distrito Federal, Brasil (2006). 

 Minorias Linguísticas no Brasil: Um Debate Esquecido?. Revista Voz de Letras, Universidade do Contestado, Santa Catarina, Brasil (2006). 

 Language Born of Colonialism Thrives Again in Amazon by Larry Rother. The New York Times, Nova York, Nova York, EUA (2005). (Temática língua geral ou nheengatú, Amazônia; texto em inglês, c/ fotos).

 Nossa Língua: Linguagem usada pelos travestis, baseada nas línguas africanas Nagô e Iorubá, usada em terreiros de candomblé. Portal MixBrasil, São Paulo, São Paulo (2002).

Ligações externas para as leis de cooficialização de línguas secundárias 
 Lei de Co-Oficialização do Pomerano no Município de Pancas
 Lei de Co-Oficialização do Pomerano no Município de Santa Maria de Jetibá

Linguística
Institutos do Brasil
Instituições de pesquisa do Brasil
!